«Миллион лет до нашей эры» (, другие названия — , , ) — американский фантастический фильм 1940 года производства Hal Roach Studios, выпущен United Artists.

Сюжет 

Изгнанный из своего лагеря охотник Тумак находит себе пристанище в более цивилизованном племени, где встречает девушку Лоану, которая начинает учить его хорошим манерам. Однако за учинённую драку Тумака снова прогоняют, и он вместе с Лоаной решает вернуться в родные места.

В ролях

См. также 
 Список фильмов США 1940 года

Ссылки 
 Обзор и критика фильма NY Times

Фильмы-мелодрамы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фантастические фильмы 1940 года
Фильмы о доисторических временах
Фильмы США 1940 года